Adjektiv zu Identität

Der Begriff identitär kommt in folgenden Zusammenhängen vor:

 Identitäre Bewegung, Gruppe politischer Gruppierungen des rechten Spektrums
 Identitäre Demokratietheorie, eine politische Staatstheorie
Identitätspolitik, Gruppen des linksliberalen Spektrums mit kulturellen, ethnischen, sozialen oder sexuellen Zuschreibungen
 Les Identitaires, auch "Bloc identitaire", BI, politische Bewegung der „Neuen Rechten“ in Frankreich